Cataplectica är ett släkte av fjärilar. Cataplectica ingår i familjen skärmmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skärmmalar
Cataplectica